Линколншир има више значења:
 Линколншир
 Линколншир (Илиноис)
 Линколншир (Кентаки)